Ibovi est un nom de famille notamment porté par :

 François Ibovi (1954-), homme politique brazza-congolais
  (?-), homme politique brazza-congolais